L'appellation Mosquée Ben Youssef peut faire référence à deux mosquées au Maroc. Toutes deux portent le nom de l'émir almoravide Ali Ben Youssef.

 La Mosquée Ben Youssef de Marrakech, située non loin de la médersa du même nom.
 La Mosquée Ben Youssef d'Essaouira.